En gång till älskling kan syfta på:
En gång till älskling (1960) – en brittisk film, originaltitel: Once More, with Feeling
En gång till älskling (1989) – en amerikansk film, originaltitel: Ghosts Can't Do It